Lüttich-Bastogne-Lüttich 1972 war die 58. Austragung von Lüttich–Bastogne–Lüttich, eines eintägigen Straßenradrennens. Es wurde am 20. April 1972 über eine Distanz von 239 km ausgetragen.
Sieger des Rennens wurde Eddy Merckx vor Wim Schepers und Herman van Springel.

Teilnehmende Mannschaften

Ergebnis

Weblinks

Einzelnachweise 

Radrennen 1972
1972